Александр Линдеберг:
 Линдеберг, Александр Магнусович (1917—2015) — финский художник-график.
 Линдеберг, Александр Карлович (09.03.1860 — 02.03.1931) директор Второго кадетского корпуса, генерал-лейтенант (см. ссылку)
 Линдеберг, Александр Сергеевич (12.10.1914 — 22.09.2003) художник-анималист, график. (см. ссылку)